Розуа-сюр-Сер () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Лан. Население кантона на 2011 год составляло 7 474 человека.

Код INSEE кантона — 0226. Всего в кантон Розуа-сюр-Сер входило 30 коммун, из них главной являлась Розуа-сюр-Сер.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Аршон — население 85 чел.
 Берлиз — население 124 чел.
 Брюнамель — население 530 чел.
 Венси-Рёй-э-Маньи — население 125 чел. 
 Виньё-Окке — население 284 чел.
 Гранриё — население 89 чел.
 Даньи-Ламберси — население 135 чел.
 Дизи-ле-Гро — население 789 чел.
 Дои — население 99 чел.
 Долиньон — население 57 чел.
 Клермон-ле-Ферм — население 123 чел.
 Кюири-лез-Ивьер — население 37 чел.
 Ла-Виль-о-Буа-ле-Дизи — население 175 чел.
 Ле-Тюэль — население 173 чел.
 Лез-Отель — население 74 чел.
 Лиле — население 246 чел.
 Монкорне — население 1 507 чел.
 Монлуэ — население 156 чел.
 Морньи-ан-Тьераш — население 112 чел.
 Нуаркур — население 89 чел.
 Парфондваль — население 150 чел.
 Резиньи — население 175 чел.
 Рейимон — население 86 чел.
 Ренваль — население 133 чел.
 Розуа-сюр-Сер — население 1 021 чел.
 Рувруа-сюр-Сер — население 42 чел.
 Сент-Женевьев — население 76 чел.
 Суаз — население 96 чел.
 Шаурс — население 525 чел.
 Шери-ле-Розуа — население 107 чел.

Экономика 
Структура занятости населения :

 сельское хозяйство — 15,7 %
 промышленность — 17,4 %
 строительство — 8,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 37,5 %
 государственные и муниципальные службы — 20,7 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 27,3 % голосов против 26,4 % у Франсуа Олланда и 26,0 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 51,6 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 29,4 %, Сеголен Руаяль — 22,7 %; 2 тур: Саркози — 53,6 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Эна они поддержали альтернативного левого кандидата, действующего депутата Рене Дозьера, получившего 36,1 % голосов в 1-м туре и 48,2 % голосов — во 2-м туре (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна